Белокрылый болотный тиранн () — вид птиц из семейства тиранновых. Knipolegus franciscanus часто считают его подвидом.

Распространение 
Обитают в Аргентине, Боливии, Чили, Парагвае, Перу и Уругвае. Естественной средой обитания являются субтропические и тропические влажные горные леса, аналогичные влажные кустарники, а также бывшие и сведенные леса. Обычно птицы держатся на высотах от 1500 до 3000 м, но в Аргентине встречаются и на уровне моря.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Болотные тиранны
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1853 году